

Карасазький сільський округ — адміністративна одиниця, Жуалинський район, Жамбильська область
 Карасазький сільський округ — адміністративна одиниця, Райимбецький район, Алматинська область

Дивись також 
 Карасаз